Mählmann ist der Familienname folgender Personen:

 Antje-Britt Mählmann (* 1979), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsleiterin
 Heiko Mählmann (* 1965), deutscher Ingenieur, Präsident der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband Hamburg e. V.
 Heinrich Christian Friedrich Mählmann (1818–1866), Hamburger Kaufmann
 Peter Mählmann (1923–2010), deutscher Bankmanager